Wahlkreis Saale-Orla-Kreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I
 Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II